Подго́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Подгорная улица — улица в Копище.
 Подгорная улица — улица в Минске.

Россия 
 Подгорная улица — улица в селе Берёзовка.
 Подгорная улица — улица в Великом Новгороде.
 Подгорная улица — улица в хуторе Верблюдогорка.
 Подгорная улица — улица в Выборге.
 Подгорная улица — улица в Дитино.
 Подгорная улица — улица в Екатеринбурге.
 Подгорная улица — улица в Елизаветинском
 Подгорная улица — улица в Казани.
 Подгорная улица — улица в Колбине.
 Подгорная улица — улица в Королёве.
 Подгорная улица — улица в Кумертау.
 Подгорная улица — улица в Майме.
 В Мурманске:
 Подгорная улица;
 Подгорная улица — бывшее название улицы Софьи Перовской.
 Подгорная улица — улица в посёлке Мичурина.
 Подгорная улица — улица в Нелгомозере.
 Подгорная улица — улица в Низине.
 Подгорная улица — улица в деревне Новой Казмаске.
 Подгорная улица — улица в Октябрьском.
 Подгорная улица — улица в Пригородном.
 Подгорная улица — улица в Путилове
 Подгорная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Подгорная улица;
 Подгорная улица — улица в посёлке Парголове;
 Подгорная улица — улица в Сиверком;
 Подгорная улица — улица в Сочи.
 Подгорная улица — улица в селе Старой Калитве.
 Подгорная улица — улица в Старочервове
 Подгорная улица — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Большая Подгорная улица;
 Малая Подгорная улица;
 Подгорная улица — улица в Лоскутово.
 Подгорная улица — улица в Уфе.
 Подгорная улица — улица в Чалмыканской
 В Чеченской республике:
 Подгорная улица — улица в Дарбанхи;
 Подгорная улица — улица в Дуба-Юрте;
 Подгорная улица — улица в Иласхан-Юрте;
 Подгорная улица — улица в Кенхи;
 Подгорная улица — улица в Чечен-Ауле;
 Подгорная улица — улица в Шахтах.

Украина 
 Подгорная улица — улица в Запорожье.
 Подгорная улица — улица в Киеве.
 Подгорная улица — улица в Краматорске.
 Подгорная улица — улица в Семёновке.
 Подгорная улица — улица в Мелитополе.

См. также 
 Подгорный тупик
 Подгоренская улица